Lutécia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lutécia (ort), São Paulo, 
 Lutécia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar